Nakło nad Notecią (stad)
 Nakło nad Notecią (gemeente)